Кубок Франции по футболу 2011/2012 годов — 95-й розыгрыш кубка Франции.В турнире приняли участие 7422 профессиональных и любительских клуба из Франции и её заморских владений.

Титул защищал «Лилль», победивший «Пари Сен-Жермен» в финале предыдущего розыгрыша. Турнир начался с шести региональных раундов и завершился финалом, который прошёл 28 апреля 2012 года на «Стад де Франс».

Календарь 
17 июня 2011 года федерация футбола Франции опубликовала календарь национального кубка нового сезона.

Региональные туры 
В первых шести турах турнира принимали участие любительские и полупрофессиональные (клубы Лиги 3) команды.

Седьмой тур 
Жеребьёвка седьмого раунда прошла 3 ноября 2011 года в штаб-квартире национального олимпийского комитета. Участвовали: бывшие игроки сборной Франции Грегори Купе, Вилли Саньоль, Оливье Дакур и Ксавье Гравелен, а также игрок женской сборной Франции Элиз Буссалья. Жеребьёвка с участием команд заморских территорий состоялась днём ранее в штаб-квартире федерации футбола Франции. Матчи были сыграны 18—20 ноября 2011 года.

Матчи с участием команд заморских территорий 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[Л3] = Насьональ

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

[ЛЧФ2] = Любительский чемпионат Франции (второй дивизион)

[РЛ] = региональные лиги

Восьмой тур 
Жеребьёвка восьмого тура прошла 23 ноября 2011 года в штаб-квартире федерации футбола Франции с участием бывших игроков сборной Франции Луиса Фернандеса и Лорана Робера. Матчи прошли 9—12 декабря.

1/32 финала 
Процедура жеребьёвки 1/32 финала прошла 12 декабря 2011 года в городе Амьен. В ней принимали участие: обладатель Кубка Франции—2000/2001 в составе «Страсбура» Тедди Бертен и чемпион мира 2011 года по плаванию на спине на дистанции 100 метров Жереми Стравьюс. Матчи запланированы на 6—9 января 2012 года.

1/16 финала 
Жеребьёвка 1/16 финала прошла 8 января 2012 года в штаб-квартире канала «Eurosport» с участием игрока женской сборной Франции по футболу Гаэтан Тине и бывшей теннисистки Амели Моресмо.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала прошла 22 января 2012 года в штаб-квартире канала «Eurosport» с участием игрока сборной Франции по футболу Хатема Бен Арфа и вице-чемпиона мира по регби 2003 года Хавьера Гарбахосы. Матчи запланированы на 7 и 8 февраля.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфиналов прошла 19 февраля 2012 года с участием игрока сборной Франции по регби Жюльена Мальзьё.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 21 марта 2012 года с участием бывшего фигуриста Филиппа Канделоро.

Финал

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт федерации футбола Франции

2011/2012
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Спорт во Франции в 2012 году